Коскино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области
Коскино-1 — деревня в Бежаницком районе Псковской области (Лющикская волость)
Коскино-2 — деревня в Бежаницком районе Псковской области (Лющикская волость)